Belle Vernon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Vernon (Ohio)
 Belle Vernon (Pennsylvania)